Biederer heißen:

 Georg Biederer (1900–1967), Politiker der NSDAP 
 Jacques Biederer (1887–etwa 1942), Fotograf, NS-Opfer